Nyílt megnyitásoknál világos e4 lépésére a sötét e5-tel válaszol. Például az 1. e4 e5 2. Fc4 után kialakuló futójáték.

Természetesen sok más ilyen megnyitás van, mint például:

Philidor-védelem (1. e4 e5 2. Hf3 d6) Zárt, de stabil állást biztosít a sötétnek.
Királycsel (1. e4 e5 2. f4) Az egyik legrégebben ismert és dokumentált sakkmegnyitás.
Spanyol megnyitás (1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3. Fb5) A megnyitás egy 16. századi spanyol pap, Ruy López de Segura után kapta a nevét.
Evans-csel (1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3.Fc4 Fc5 4. b4?!) A megnyitás William Evans nevéhez fűződik, az olasz játék egyik alváltozata.
Magyar védelem (1. e4 e5 2. Hf3 Hc6 3.Fc4 Fe7) Az olasz játék egyik változata, amelyben sötét védekező jellegű lépéssel válaszol az agresszív 3.Fc4 húzásra.
Orosz védelem (Petrov-védelem) (1. e4 e5 2. Hf3 Hf6) A mai sakkozók közt gyakori vélemény, hogy unalmas, nem túl inspiráló játék. Mégis gyakran játsszák.

Sakkmegnyitások